Az 1956. évi nyári olimpiai játékokon a vízilabdatornát november 28. és december 7. között rendezték. A magyar válogatott negyedik alkalommal lett aranyérmes.

Ezen az olimpián játszották a melbourne-i vérfürdő néven ismert, Magyarország–Szovjetunió mérkőzést.

Éremtáblázat
(Magyarország csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Érmesek

Lebonyolítás 
A 10 csapatot 3 csoportba osztották. A csoportkörből az első két helyezett jutott a hatos döntőbe, a harmadik és negyedik helyezettek pedig egy helyosztó csoportba kerültek.

A hatos döntőben és a helyosztó csoportban újabb körmérkőzéseket rendeztek, de a csapatok hozták magukkal a korábbi egymás elleni eredményeiket. A hatos döntő, valamint a helyosztó csoport végeredménye lett a torna végső sorrendje.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Helyosztók

Az 5–8. helyért 

Végeredmény
A táblázat tartalmazza az A csoportban lejátszott Románia – Ausztrália 4–2-es eredményét is.

Hatos döntő 

Végeredmény
A táblázat tartalmazza
az A csoportban lejátszott Jugoszlávia – Szovjetunió 3–2-es,
a B csoportban lejátszott Magyarország – Egyesült Államok 6–2-es és
a C csoportban lejátszott Olaszország – Egyesült Német Csapat 4–2-es eredményét is.

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 Melbourne-i vérfürdő

1956
Vizilabda